Змагання з синхронного плавання в довільній програмі соло на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 27 і 29 липня 2015 року.

Результати
Попередній раунд відбувся 27 липня о 09:00. Фінал відбувся 29 липня о 17:30.

Зелений позначає фіналістів

Примітки 

Соло, довільна програма